Sudol ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Sudol (* 1984), US-amerikanische Sängerin, Pianistin und Schauspielerin
 Annette Sudol, deutsche Tanzsportlerin, siehe Simone Segatori und Annette Sudol
 Grzegorz Sudoł (* 1978), polnischer Geher